Емуртла — топоним в Сибири тюркского происхождения:

 Емуртла — река в Упоровском районе Тюменской области;
 Емуртла — село в Упоровском районе Тюменской области;